Lesina  o Hvar (ciutat) , municipi a Dalmàcia (Croàcia)
 Lesina (illa), illa dàlmata al mar Adriàtic i que pertany al Comtat de Split-Dalmàcia de Croàcia
 Lesina (Itàlia), municipi italià de la província de Foggia, a la regió de la Pulla
 Llac de Lesina, llac d'aigua salada en territori italià, al nord de la Puglia